Толстобино — название нескольких населённых пунктов:
 Толстобино — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Толстобино — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.